Panonska kneževina ima več pomenov:

 Posavska kneževina - slovanska dežela Ljudevita Posavskega v južni Panoniji
 Blatenska kneževina - slovanska dežela knezov Pribine in Koclja v Panoniji

Glej tudi 
 Panonija (razločitev)